Чановичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Чановичи — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Чановичи — деревня в Несвижском районе Минской области.